Die Saison 2015/16 war die 38. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (bis 2012 Oberliga Südwest) und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert. Der erste Spieltag begann am 31. Juli 2015.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2014/15:
  TuS Koblenz
  SVN Zweibrücken
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2014/15:
  SpVgg Burgbrohl
  SV Elversberg II
  SV Gonsenheim
  SC Hauenstein
  Arminia Ludwigshafen
  TSV Schott Mainz
  Borussia Neunkirchen
  TSG Pfeddersheim
  FSV Salmrohr
  SV Röchling Völklingen
  FC Hertha Wiesbach
  SpVgg EGC Wirges
 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2014/15:
  FC Karbach
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2014/15:
  FSV Viktoria Jägersburg
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2014/15:
  FK Pirmasens II
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Saarlandliga und Verbandsliga Südwest 2014/15:
  SV Mehring

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Auf- und Abstiegsregelung 
Der Meister der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar war für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest berechtigt. Der Zweitplatzierte spielte mit den Vizemeistern der Hessenliga und der Oberliga Baden-Württemberg in einer einfachen Spielrunde mit einem Heim- und Auswärtsspiel einen weiteren Aufstiegsplatz aus.

Am Ende der Saison stiegen drei bis maximal fünf Vereine in die nachgelagerten Verbandsspielklassen ab. Die genaue Anzahl richtete sich nach der Zahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2015/16 und danach, ob auch der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Regionalliga aufstieg. Es galt folgendes Schema:

Stadien

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland, Saarland und Südwest aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus Südwest zuerst gegen den Vertreter aus dem Rheinland spielte. Im zweiten Spiel steht dann der Verlierer des ersten Spiels dem saarländischen Vertreter gegenüber. Im dritten Spiel spielte der Sieger des ersten Spiels gegen den saarländischen Vertreter.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga: TuS Koblenz II
 Vizemeister der Saarlandliga: SV Mettlach
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest: SV Morlautern

|}

|}

Einzelnachweise 

2015
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2015/16